Platina hlorid se može odnositi na:

 Platina(II) hlorid
 Platina(IV) hlorid